Ferrocarril: 
 el Tren Villena-Alcoi-Iecla
 el Tren Alcoi-Gandia

Ambdós trams de ferrocarril, malgrat pertànyer a empreses diferents, rebien el mateix malnom, ja que de fet formaven un únic recorregut, mitjançant transbordament a Muro d'Alcoi.